Зайцевский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Тальменском районе Алтайского края России. Административный центр — село Зайцево.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 723 человека, в том числе 350 мужчин и 373 женщины.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Зайцево.

Зайцевский Кордон — упразднённый  в 1985 году посёлок.

Примечания 

Сельские поселения Алтайского края
Муниципальные образования Тальменского района